Jernej ist die slowenische Form von Bartholomäus.

Nebenform: Bartolomej; Kurzform: Nejc.

Namensträger

Vorname 
 Jernej Damjan (* 1983), slowenischer Skispringer
 Jernej Koblar (* 1971), slowenischer Skirennläufer
 Jernej Kopitar (1780–1844), slowenischer Sprachwissenschaftler und Slawist
 Jernej Zaplotnik (1952–1983), slowenischer Bergsteiger

Familienname 
 Josip Jernej (1909–2005), kroatischer Romanist, Italianist und Lexikograf

Fiktive Träger 
 Hlapec Jernej – Erzählung Ivan Cankars

Weblinks 

Männlicher Vorname
Familienname